Sireuil, commune française de la Charente
 Sireuil, ancienne commune française de la Dordogne
 Philippe Sireuil, metteur en scène belge